Nurmela est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1920-2005), joueur suédois de football et hockey sur glace
 (1933-1984), baryton dramatique finlandais
Mika Nurmela (né en 1971), joueur finlandais de football
Sulo Nurmela (1908-1999), fondeur finlandais
Tapio Nurmela (né en 1975), spécialiste finlandais en combiné nordique

Voir aussi
(1696) Nurmela, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois